Медио Серо има више значења:

 Медио Серо (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Медио Серо (Сантијаго Лачигири), насеље у савезној држави Оахака у Мексику